Adalbert Bavorský (Adalbert Alfons Maria Ascension Antonius Hubertus Joseph; 3. června 1886, Mnichov – 29. prosince 1970, Mnichov) byl bavorský princ z rodu Wittelsbachů, historik a německý velvyslanec ve Španělsku.

Život 
Narodil se 3. června 1886 v Mnichově jako syn prince Ludvíka Ferdinanda Bavorského a jeho manželky princezny Maríe de la Paz Bourbonské. Jako mladý muž vstoupil do bavorské armády a stal důstojníkem, kterým byl do konce své kariéry. Sloužil u dělostřelectva jako komandér baterie a později ve Velkém generálním štábu.

Roku 1918 opustil armádu a odešel na Mnichovskou univerzitu studovat historii.

Dne 12. června 1919 se v Salcburku oženil s hraběnkou Augustou von Seefried auf Buttenheim, dcerou hraběte Otta von Seefried auf Buttenheim a jeho manželky princezny Alžběty Marie Bavorské. Spolu měli dvě děti:
 Konstantin Bavorský (1920–1969)
 Alexandr Bavorský (1923–2001)

Zemřel 29. prosince 1970 v Mnichově a pohřben byl na hřbitově opatství Andechs.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Bavorští princové
Wittelsbachové
Narození 3. června
Narození v roce 1886
Úmrtí 29. prosince
Úmrtí v roce 1970
Narození v Mnichově
Nositelé Řádu svatého Huberta
Nositelé Kříže za vojenské zásluhy (Španělsko)